Ла Љувија има више значења:

 Ла Љувија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Љувија (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Љувија (Ногалес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику